Euriposov kanal (grčki: Εύριπος, je najuži morski tjesnac na svijetu, između grčkog otoka Eubeje i Beocije na grčkom kopnu. Euriposov kanal je dio Egejskog mora. 

Na najužem dijelu morska struja je toliko jaka da teče poput rijeke, svakih nekoliko sati struja potpuno promjeni smjer. Ta pojava je fascinirala već antičke grčke mislioce poput Platona koji je u svom djelu Fedon naveo Euriposov kanal kao primjer nestalnosti, kao nešto što stalno mijenja smjer. 

Na najužem dijelu kanala Euripos, nalazi se glavni otočki grad Halkida, koji je tjesnacem podjeljen na dva dijela.

Na tjesnacu su izgrađena dva mosta pored glavnog otočkog grada Halkide, jedan od tih mostova je viseći i dug je 215 m. ( na tom djelu je tjesnac širok 160 m.). Drugi most je pomični i izgrađen je u centru grada Halkida na najužem dijelu tjesnaca koji je tu širok jedva 38 m.

Vodene mase u Grčkoj
Tjesnaci Sredozemnog mora (Europa)
Vodene mase Egejskog mora